Борис Тартаковский:
 Тартаковский, Борис Давидович (1911—1992) — учёный в области архитектурной акустики и звукоусиления.
 Тартаковский, Борис Нусимович (1926—1981) — советский учёный в области горного дела.
 Тартаковский, Борис Павлович — русский советский писатель.
 Тартаковский, Борис Семёнович (1912—1985) — русский советский прозаик, журналист, писатель.